Леско — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Леско, Анна Степановна (род. 1979) — молдавская певица, художник, поэт композитор.
 Леско, Марина (род. 1968) — российский журналист, медиаидеолог, публицист, редактор и колумнист.
 Леско, Пьер (1515—1578) — французский архитектор и скульптор.
 Леско, Эли (1883—1974) — гаитянский политический деятель, президент Гаити (1941—1946).

Двойная фамилия 
 Одбур-Леско, Ортанс (1784—1845) — французская художница.

Топоним 
 Леско — город в Польше.
 Леско — гмина (волость) в Польше.